Брахим Бусхаки́ ( / , , Абдальвадиды — , , Абдальвадиды) — алжирский учёный, имам и суфийский шейх. Он родился в деревне Сумаа недалеко от города Тения в 53 км к востоку от Алжира. Он вырос в очень духовной среде в Завиет Сиди Бушаки. Он обладал прекрасными навыками межличностного общения и посвятил всю свою жизнь служению исламу и Алжиру.

Семья 
Брахим Бушаки родился в 1912 году в исторической деревне Сумаа, расположенной на вершине перевала Бени-Айча в Нижней Кабилии.

Он принадлежит к 16-му поколению потомков алжирского богослова Сиди Бушаки (1394—1453).

Его отец, Али Бушаки (1855—1965), был мукаддамом суфийского ордена Рахмания к востоку от Алжира и суфийского ордена Завиет Сиди Бушаки к югу от Тении.

Его дед, Шейх Мохамед Бушаки (1834—1887), был одним из лидеров восстания Мокрани в 1871 году вместе с марабутом Шейхом Бумердасси из Завиет Сиди Бумердасси и Шейхом Черифи из Завиет Сиди Амар Шериф, а также другими завиями Кабилии под властью под руководством Шейха Мокрани.

Ранняя жизнь 
Первые годы обучения Брахима Бушаки пришлись на начало 20 века в его родном селе под духовным авторитетом его отца Али в завии его предков.

Этот период совпал с началом Первой мировой войны, в которую вступил его старший брат Абдеррахман Бушаки и из которой он вернулся в звании капрала.

Таким образом, Брахим изучил Коран, а также основные сборники мусульманской религии в завийе своей деревни Сумаа (Тала Уфелла), прежде чем переехать в Завиет Сиди Бумердасси в деревне Улед Бумердес, чтобы усовершенствовать свои знания.

Затем он начал обучение, чтобы продолжить карьеру имама в Завиет Сиди Амар Шериф, где он отличился своим мемориальным мастерством и словесным красноречием, которые позволили ему получить кораническую и научную иджазу.

Мечеть Аль Фатх 
Когда Брахим приобрёл все дидактические навыки, чтобы полностью взять на себя обязанности имама, он присоединился к своему отцу Али, который тогда был назначен муфтием, в мечети Аль-Фатх, возведённой в центре города Тения в 1926 году.

Мечеть Сафир 

Его дядя по отцовской линии Мохамед Сегир Бушаки (1869—1959), который тем временем был избран муниципальным советником, чтобы представлять десятки деревень Коль-де-Бени-Айча в административных учреждениях, работал над введением своего учёного племянника Брахима в большие мечети города из Алжира.

Брахим Бушаки был завербован в 1947 году в качестве Хеззаба в мечети Сафир в Касбе Алжира под руководством тогдашнего маликитского муфтия Мохамеда Баба Амура.

Мечеть Сафир была тогда центром алжирского национализма, который объединил четырёх могущественных имамов, взволновавших всю периферию Алжира, шейх Брахим Бушаки представлял Кабилию, шейх Мохамед Шареф представлял долину Хемис Милиана, шейх Мохамед Дуах представлял Титтери, а шейх Ахмед Беншику был представителем Альжеруа и Митиджа.

Алжирская революция 

В течение двух лет, предшествовавших великой битве за Алжир в 1957 году, имам Брахим Бушаки участвовал в пропаганде в поддержку народной активности в Алжире в компании двух близких ему имамов, Мохамеда Салаха Седдика и Мохамеда Кетту.

Но после восьмидневной забастовки 1957 года французы отреагировали очень жестоко, и имамы алжирских мечетей были заключены в тюрьму на вилле Сусини и в других центрах пыток.

Затем Брахим Бушаки был схвачен французскими солдатами и доставлен на виллу Сусини, где его жестоко пытали, а затем заключили в одну камеру со своим другом Ахмедом Чеккаром.

Мечети Алжира 

После обретения Алжиром независимости в 1962 году имам Брахим Бушаки был реабилитирован в своих религиозных обязанностях в мечети Сафир вместе с другими имамами, пережившими тюремное заключение и пытки во время алжирской революции, длившейся почти восемь лет с 1954 года.

Затем он участвовал в влиянии мечетей Касбы Алжира, способствуя усердному чтению Хизб Ратеб и чтению Сахих Бухари в Джамаа эль-Джедид и Джамаа эль-Кебир со своим другом, имамом и муфтием Абдеррахманом Джилали.

Тем временем имам Брахим стал религиозным инспектором при Министерстве по делам религий в 1976 году, и его миссия заключалась в повышении профессионального и этического уровня имамов, работающих в регионе Альжеруа.

Также он периодически руководил группами алжирских паломников во время хаджа в качестве проводника и муфтия по маликитскому мазхабу.

Вернуться к Тении 
После смерти Ахмеда Саада Шауша в 1978 году, который был имамом Хатибом мечети Аль-Фатх в Фении с 1962 года, шейх Брахим Бушаки сменил его на этом религиозном посту, когда ему было 66 лет.

Затем он реорганизовал преподавание Корана и юриспруденции в мечети Аль-Фатх.

Как только он вернулся в Тению, он создал комитет по восстановлению и расширению мечети Аль-Фатх, чтобы женщины могли посещать молитвы. К концу 1982 года площадь мечети была увеличена втрое и надстроен первый этаж.

Его функция инспектора по делам религии помогла ему в его миссии по строительству мечетей по всей новой провинции Бумердес, созданной в 1984 году, и именно так он стоял у истоков строительства первой мечети административного города Бумердес, который тогда был крещенная мечеть Джабира ибн Хайяна.

Салафитский терроризм 

С момента возникновения салафитского экстремизма в Алжире суфийские имамы в первую очередь подверглись преследованиям паствы и последователей фундаменталистского ваххабизма в мечетях с целью вернуть эти места отправления культа и превратить их в базы для ниспровержения алжирских социальных ценностей.

Так началось преследование имама Брахима.

С обострением угроз смерти, имам Брахим был вынужден покинуть город Фения и отправиться в изгнание в высоты Кубы в город Алжир в апреле 1993 года.

Салафиты воспользовались введенным ночью комендантским часом, чтобы разрушить дом имама Брахима и украсть его внушительную библиотеку, содержащую книжные драгоценности.

Смерть 
Имам Брахим Бушаки умер в 1997 году в семейном доме своих родственников в коммуне Куба в Альжеруа в возрасте 85 лет.

Он умер от внезапного сердечного приступа, совершая омовение (вуду), чтобы совершить молитву (салах).

Затем он был похоронен на кладбище Сиди-Гариди в коммуне Куба.

См. также 
 Ашариты
 Маликитский мазхаб
 Суфизм

Примечания 

Эпонимы-персоны
Похороненные в Алжире
Семья Бусхаки
Исламские богословы
Богословы по алфавиту
Персоналии ислама по алфавиту
Родившиеся в Тении
Умершие в Алжире
Маликиты
Эпонимы-персоны